Мировая лига по баскетболу среди женских клубных команд 2006/07 — 3-й турнир (последний) сильнейших женских баскетбольных команд со всего света, финальный турнир которого прошёл с 22 по 27 октября 2007 года в ДИВС «Уралочке» (Екатеринбург). Победителем Мировой лиги стал самарский клуб «ЦСКА».

Формат и участники 
Соревнование проводилось в 2 этапа
 Первый этап: в мае и июне 2006 года в Шаосине (Китай) и Пече (Венгрия) прошли отборочные турниры, где восемь сильнейших женских клубных команд, разбитые на две группы, боролись за выход в финальный раунд турнира. По два лучших клуба из каждой группы плюс лучшая команда, занявшая 3-е место, вышли в финальную стадию турнира. ЦСКА (победитель предыдущего турнира), УГМК (хозяин финала), Звёзды WNBA участвуют в финальной стадии без отбора. В связи с тем, что Чемпионат мира — 2006 проводился осенью, было принято решение о переносе финального турнира на 2007 год.
 В финальном турнире 8 команд-участниц на предварительном этапе были разбиты на две группы. 4 команды (по две лучшие из групп) вышли в плей-офф и по системе с выбыванием определили призёров Мировой лиги.

Отборочный турнир

Группа А (19 — 23.05.2006, Шаосин). 

 Матч за 3-е место
 Канберра Кэпиталз — Балтийская звезда — 70:29
 Матч за 1-е место
 БК Пекин — ТЕО — 70:52

Группа В (2 — 4.06.2006, Печ).

Финальный турнир

Группа А 
 1-й тур

 2-й тур

 3-й тур

 Итоговая таблица

Группа В 
 1-й тур

 2-й тур

 
 3-й тур

 Итоговая таблица

Плей-офф

За 5 — 8-е места

За 7 -е место

За 5 -е место

ПОЛУФИНАЛ

Матч за 3-е место

ФИНАЛ 

 Примечание: Мин — игровое время, Очк — очки, 2-х — 2-х очковые броски (попадание/попытки), 3-х — 3-х очковые броски, Шт — штрафные броски, Под — подборы, АП — атакующие передачи, ПР — перехваты, БШ — блок-шоты, ФО — фолы

Итоговое положение 

 4.  БК Пекин 
 5.  МиЗо Печ 
 6.  Канберра Кэпиталз
 7.  БК Гавана
 8.  ТЕО

Лидеры финального турнира по средним показателям за игру

События 
 В составе Звёзд WNBA из 10 баскетболисток играли 6 будущих олимпийских чемпионов — 2008 года: Берд, Лоусон, Огастус, Пондекстер, Смит, Таурази и тренер — Донован.
 «БК Пекин» играла национальной командой, которая готовилась к Олимпиаде — 2008.
 По итогам турнира индивидуальные призы получили: лучшая защитница — Сюзанна Берд («Звёзды WNBA»), лучшая нападающая — Пенни Тэйлор («УГМК»), лучшая центровая — Мария Степанова («ЦСКА»).

Ссылки 
 ЕКАТЕРИНБУРГ. Мировая лига. Финал
 Статистика турнира на оф. сайте ФИБА

Международные клубные баскетбольные соревнования